El ratpenat cuallarg de Dato Meldrum (Chaerephon johorensis) és una espècie de ratpenat de la família dels molòssids. Viu a Indonèsia i Malàisia.

Referències 

Chaerephon